Whalers steht für
Hartford Whalers, Eishockeyteam
 Plymouth Whalers, Eishockeyteam 
Siehe auch:
 Whalers Passage, Meerenge bei Südgeorgien
 Whalers Bay, Bucht der Südlichen Shetlandinseln
 Whalers Bluff, Bucht der Südlichen Shetlandinseln
 Wailers